Kodi (wcześniej jako Xbox Media Center []) – alternatywny dashboard dla konsoli Xbox wydany w 2003 roku. Zastąpił rozwijany w latach 2002–2003 program Xbox Media Player.

Pozwala uruchamiać aplikacje oficjalne i tworzone przez konsumentów tzw. homebrew oraz oglądać filmy, słuchać muzyki i przeglądać cyfrowe zdjęcia bezpośrednio z wbudowanego w Xboksa dysku twardego, czytnika DVD, lokalnej sieci komputerowej, Internetu lub z nośnika danych podłączonego przez przejściówkę pod port USB (np. z pendrive’a, jeżeli jest kompatybilny). Po podłączeniu konsoli do Internetu dodatkowo można sprawdzić pogodę, posłuchać radia internetowego, pograć w gry online w systemie xLink lub pobrać informację na temat oglądanego filmu. Dzięki instalacji dodatkowych wtyczek (skryptów) do programu można dodać dodatkowe funkcje, na przykład skrzynkę e-mail, program TV, telewizje internetową, przeglądarkę WWW i wiele innych.

Kodi, jak wiele innych aplikacji typu „homebrew”, wymaga instalacji tzw. „modchipa” lub „softmod exploita”. Oprogramowanie dostępne jest również dla systemów operacyjnych Windows, Linux i OS X (również Apple TV).

Kodi jest darmowym oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym i jest rozpowszechniany na licencji GNU General Public License.

Nagrody 
 SourceForge 2006 Community Choice Awards
 Best Multimedia Project
 Best Game Project
 SourceForge 2007 Community Choice Awards
 nominowany w 6 kategoriach (Best User Support, Best Project for Gamers, Best Technical Design, Best Project for Multimedia, Most Collaborative Project, Best Project)

Możliwości 
Program obsługuje różne formaty plików:
 graficzne: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, ICO, TIF, TIFF, TGA, PCX, CBZ, CBR
 dźwiękowe: M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV
 wideo: NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, FLC
 listy odtwarzania: PLS, M3U, WPL
 obrazy płyt: CUE, NRG, IMG, ISO, BIN

Historia wersji 
Pierwsza wersja oznaczona numerem 8.10 (Atlantis) wydana została 15.11.2008.

Od wersji 14.0 (Helix) nazwa programu została zmieniona na Kodi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona projektu Kodi 

Odtwarzacze multimedialne
Xbox (konsola)